Der Name Grosswiler steht als frühere deutsche Bezeichnung für

die Gemeinde Grandvillard im Distrikt Gruyère, Kanton Freiburg, Schweiz
die Gemeinde Villars-le-Grand im Distrikt Avenches, Kanton Waadt, Schweiz